Серге́й Никола́евич Песко́в (24 мая 1948 — 27 мая 2014) — российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посланник 1-го класса (28 июня 2006).

Биография 
Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова (1972). 

Работал в Комитете солидарности со странами Азии и Африки, затем — в Союзе советских обществ дружбы с зарубежными странами. Работа проходила в арабских странах — Египте, Ливии, Объединённых Арабских Эмиратах.

На дипломатической работе с 1987 года.

 В 2000—2003 голах — советник-посланник — представитель России при Палестинской национальной администрации в Газе.
 В 2004 году — заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
 С 12 июля 2004 по 30 сентября 2008 года — чрезвычайный и полномочный посол России в Пакистане.
 В 2009—2010 годах — заместитель директора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России.
 В 2010—2011 годах — посол по особым поручениям.
 С 1 ноября 2011 по 27 декабря 2013 года — чрезвычайный и полномочный посол России в Омане.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (14 ноября 2002 года) — За активное участие в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

Семья 
Сын — Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Примечания

Ссылки 
Биография на сайте посольства России в Омане
Биография на сайте МИД России
 Сообщение о смерти на сайте ИППО 

Послы Российской Федерации в Пакистане
Послы Российской Федерации в Омане